Élie Facchini (1839-1900), prêtre franciscain italien, missionnaire en Chine, martyr et saint catholique.
 Fiorenzo Facchini (né en 1929), vicaire épiscopal de l'Église catholique, anthropologue et paléoanthropologue.
 Francesco Angelo Facchini (1788-1852), médecin et botaniste italien.
 Josè Facchini (1972-), joueur de squash italien.
 Patrick Facchini (né en 1988), coureur cycliste italien.

Autres 

 (11142) Facchini, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Patronyme italien